Aloha (salutació), paraula hawaiana utilitzada per a saludar i beneir els visitants  
 Aloha (cràter), cràter lunar al nord-oest de la carena de Montes Agricola, a la Oceanus Procellarum 
 Aloha (Oregon), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oregon 
 Aloha (pel·lícula de 2015), pel·lícula del 2015
 Aloha Jewish Chapel, edifici a Pearl Harbor, Honolulu, en l'illa d'Oahu, en les Illes Hawaii 
 Aloha Poké, franquícia espanyola de restaurants, especialitzada en el plat tradicional hawaià de poke

 Camisa aloha o camisa hawaiana